Појам Лажни Димитрије се може односити на:

 Лажни Димитрије I
 Лажни Димитрије II
 Лажни Димитрије III